Henrik Christoffer Klint kan avse 

 Henrik Christoffer Klint (1735–1795), guldsmed
 Henrik Christoffer Klint (1773–1832), guldsmed